Die Fußball-Verbandsliga Hamburg 1986/87 war die 42. Spielzeit der höchsten Amateurklasse des Hamburger Fußball-Verbandes. Die Verbandsliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord angesiedelt. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kam der SV Lurup nach drei Jahren aus der Oberliga Nord wieder zurück in die Verbandsliga, dazu die beiden Aufsteiger Barsbütteler SV (erstmals in der höchsten Hamburger Amateurklasse) und Raspo Elmshorn (Wiederaufstieg nach 22 Jahren).

Sieger wurde die Amateurmannschaft des Hamburger SV. Zusammen mit dem Zweitplatzierten 1. SC Norderstedt nahm er an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord teil. Während Norderstedt seine Gruppe gewinnen konnte und dadurch aufstieg, verpassten die Hamburger dies auf dem zweiten Platz ihrer Gruppe.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Holstein Quickborn musste die Verbandsliga nach acht Spielzeiten wieder verlassen und der SV Börnsen nach zwei Spielzeiten. Der SV Lurup wurde aus der Oberliga in die Landesliga durchgereicht.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Hamburg 1986/87 im deutschen Fußball-Archiv

1986
Fußballsaison 1986/87